Rund um den Bielersee (kurz: RUBI) war ein Marathon in Nidau, der von 1964 bis 2007 jährlich stattfand. In den ersten beiden Jahren war er ein Marsch ohne Zeitmessung, danach wurde er auch als Lauf ausgetragen. 2002 fiel die Veranstaltung wegen der Expo.02 aus.

Der Veranstaltungstermin war im August. Zum Programm gehörten auch ein 15-km-Lauf, ein Frauenlauf über 6 km, Kinderläufe und Wander- und Walking-Strecken (20 km, 25 km oder Marathon)

Die Strecke begann und endete in Nidau und führte im Uhrzeigersinn um den Bielersee. Der 15-km-Lauf bestand aus einer Schleife am Westufer des Sees, der Frauenlauf aus einer Schleife am Ostufer.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:26 h, Kurt Inauen, 1983
 Frauen: 2:48:07, Ursula Spielmann-Jeitziner, 2003

Siegerliste Marathon 
Quellen für Ergebnisse vor 2003: Website des Veranstalters und arrs.run

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Bern
Sportveranstaltung im Kanton Neuenburg